Стив Талли (; род. 12 августа 1981) — американский актёр, наиболее известный по роли Дуайта Стифлера в молодёжных комедиях «Американский пирог 5: Голая миля» и «Американский пирог 6: Переполох в общаге».

Биография 
Талли начал актёрскую карьеру в 2002 году, снявшись в эпизодической роли в телесериале «Как вращается мир». В 2005 годах он появился в трёх эпизодах сериала «Вечное лето». В 2006 году Талли сыграл Дуайта Стифлера, младшего брата Стифлера, в комедии «Американский пирог 5: Голая миля», а в 2007 году повторил эту роль в фильме «Американский пирог 6: Переполох в общаге». В 2009 году Талли сыграл роль Дирка Арнольда в фильме «Король вечеринок 3: Год первокурсника».

29 декабря 2001 года Талли женился на Линдси Талли. У пары есть дочь Джулия.

Избранная фильмография

Ссылки 

Родившиеся в Индианаполисе